SERPINI2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 405 амінокислот, а молекулярна маса — 46 145.

Кодований геном білок за функціями належить до інгібіторів протеаз, інгібіторів серинових протеаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки